Chlorocyathus är ett släkte av oleanderväxter. Chlorocyathus ingår i familjen oleanderväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Oleanderväxter
Chlorocyathus

es:Chlorocyathus